Таманская дивизия — укороченное наименование некоторых формирований Вооружённых сил СССР и России:
 2-я гвардейская стрелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознаменная, ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина — стрелковая дивизия РККА.
 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознаменная, ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина — мотострелковая дивизия ВС СССР.
 32-я гвардейская Таманская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия — стрелковая дивизия РККА.
 60-я ракетная Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР — 60-я ракетная дивизия, 27-й гвардейской ракетной армии (РВСН) — правопреемница 229-й иад.
 74-я Таманская стрелковая дивизия — стрелковая дивизия РККА.
 89-я стрелковая Таманская Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия — стрелковая дивизия РККА.
 229-я истребительная авиационная Таманская Краснознамённая дивизия — истребительная авиационная дивизия ВВС РККА и ВВС ВС СССР.
 242-я горнострелковая Таманская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия — горнострелковая дивизия РККА.
 339-я стрелковая Ростовская, Таманская, Бранденбургская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия — стрелковая дивизия РККА.
 395-я стрелковая Таманская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (шахтерская) — стрелковая дивизия РККА.